Suchanek oder Suchánek ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Suchanek (* 1961), deutscher Wirtschaftsethiker
 Andreas Suchanek (Autor) (* 1982), deutscher Autor
 Antoni Suchanek (1901–1982), polnischer Maler
 Bronisław Suchanek (* 1948), polnischer Jazz-Bassist
 Dieter Suchanek (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Erich Suchanek (1914–1978), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jürgen Suchanek (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Klaus Suchanek (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Pavel Suchánek (* 1985), tschechischer Biathlet
 Rudolf Suchanek (* 1962), tschechischer Eishockeyspieler
 Vladimír Suchánek (1933–2021), tschechischer Briefmarkenkünstler
 Willy Suchanek (1905–?), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer